Hoofdvaart (Haarlemmermeer).
Drentsche Hoofdvaart.
Binnendijksche Hoofdvaart in Friesland.
een tak van de Dedemsvaart (kanaal).
In de middeleeuwen: het voor uitleg van het stadsrecht van een bepaalde stad naar de stad gaan waarvan dat stadsrecht was overgenomen (ter hoofdvaart gaan)